Baglio – edificio con cortile
Baglio – elemento delle imbarcazioni

Persone
Aldo Baglio (1958) – attore italiano, membro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo
Matt Baglio (1973) – scrittore statunitense